Der Brunnen von Bachtschissaraj steht für:

 den „Tränenbrunnen“ ( / Fontan sljos) auf dem Gelände des Khanpalasts von Bachtschyssaraj
 Der Brunnen von Bachtschissaraj (Puschkin), romantisches Gedicht von Alexander Sergejewitsch Puschkin
 Der Brunnen von Bachtschissaraj (Assafjew) (auch übersetzt mit Die Fontäne von Bachtschissarai), Ballett von Boris Assafjew